Films:
 Proof (1991)
 Proof of Life (2000)
 Proof (2005)
 Proof (televisieserie), een Ierse/Deense televisieserie uit 2004 
 Proof (rapper)
 Proof (alcohol)
 Proof (toneelstuk), een toneelstuk uit 2002
 Proof (muntslag), hoogste kwaliteit in de muntslag